Miejscowości w Polsce w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Psary:
 Goląsza Dolna, dawniej Goląsza, w sołectwie Brzęczkowice
 Goląsza Górna, w sołectwie Goląsza